Натуральне число 775
 775 рік до нашої ери
 775 рік нашої ери